Фінал Кубка європейських чемпіонів 1990 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1989—1990 років, у якому зустрілися італійський «Мілан» та португальська «Бенфіка». Матч відбувся 23 травня 1990 року на «Пратерштадіон» у Відні. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Мілан».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
Кубок європейських чемпіонів 1989-90 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1990 на transfermarkt 

1990
1990 у футболі
1990
Травень 1990